Candace — título do Antigo Egito
4899 Candace — asteroide
Pyrgospira candace — gastrópode da família Turridae

Desambiguações de antropônimos